Der Singha Beer  Grand Slam of Darts 2016 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 12. bis zum 20. November 2016 zum zehnten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war wie im Vorjahr die Civic Hall in Wolverhampton.

Im Finale setzte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der durch einen 16:13-Finalsieg im letzten Jahr gegen Phil Taylor auch als Titelverteidiger in das Turnier startete, deutlich mit 16:8 legs gegen den Engländer James Wade durch.

Format 
Der Grand Slam of Darts ist das einzige Turnier im Jahr, bei dem sowohl Spieler der PDC als auch der BDO an den Start gehen. Von den 32 teilnehmenden Spielern kamen dabei 24 von der PDC und acht von der BDO.

Die Spieler wurden zuerst in acht Vierergruppen gelost, für die die Spieler bei der Auslosung in vier unterschiedliche Lostöpfe eingeteilt wurden. Dort ermittelten die Spieler im Modus „jeder gegen jeden“ die Platzierung in der Gruppe. Die besten zwei jeder Gruppe ermittelten dann im K.-o.-System ab dem Achtelfinale den Sieger des Turniers. Die Anzahl der zu gewinnenden legs stieg dabei von fünf in der Gruppenphase bis zu 16 in den Viertelfinals bis zum Finale an.

Preisgeld 
Das Gesamtpreisgeld von £ 400.000 verteilte sich wie folgt auf die 32 Teilnehmer:

Teilnehmer 
Im Gegensatz zu anderen Turnieren richteten sich die Qualifikationskriterien nicht nach Ranglistenplatzierungen, sondern nach Siegen und Finalteilnahmen bei den Major-Turnieren der PDC und der BDO in diesem Jahr.
Nachdem alle Plätze an Teilnehmer der Major-Finals der PDC vergeben wurden, berücksichtigte man im nächsten Schritt die Finalteilnehmer der European Tour Events und der Players Championship Events. Bei der BDO nahmen in diesem Fall die nächstbesten der BDO Invitation Table teil.

Setzliste 

Die Top 8 der PDC Order of Merit im Vorfeld des Grand Slam of Darts waren als Gruppenköpfe gesetzt und bildeten den ersten Lostopf.

 PDC Qualifiers – Major-Finals 

  Dave Chisnall
  Ian White
  Raymond van Barneveld
  Benito van de Pas
  Simon Whitlock
  Gerwyn Price
  Alan Norris
  Brendan Dolan

 PDC Qualifiers – Qualifikationsturnier 

  James Wilson
  Max Hopp
  Darren Webster
  Chris Dobey
  Dimitri Van den Bergh
  Nathan Aspinall
  Nathan Derry
  Ted Evetts

 BDO Qualifiers 
  Glen Durrant
  Scott Mitchell
  Danny Noppert
  Jamie Hughes
  Martin Adams
  Scott Waites
  Darryl Fitton
  Jeff Smith

Ergebnisse

Gruppenphase 
Gespielt wurde im Best-of-nine-Legs-Modus.

Gruppe A 

1. Spieltag 12. November 2016

2. Spieltag 13. November 2016

3. Spieltag 14. November 2016

Gruppe B 

1. Spieltag 12. November 2016

2. Spieltag 13. November 2016

3. Spieltag 15. November 2016

Gruppe C 

1. Spieltag 12. November 2016

2. Spieltag 13. November 2016

3. Spieltag 15. November 2016

Gruppe D 

1. Spieltag 12. November 2016

2. Spieltag 13. November 2016

3. Spieltag 14. November 2016

Gruppe E 

1. Spieltag 12. November 2016

2. Spieltag 13. November 2016

3. Spieltag 14. November 2016

Gruppe F 

1. Spieltag 12. November 2016

2. Spieltag 13. November 2016

3. Spieltag 15. November 2016

Gruppe G 

1. Spieltag 12. November 2016

2. Spieltag 13. November 2016

3. Spieltag 15. November 2016

Gruppe H 

1. Spieltag 12. November 2016

2. Spieltag 13. November 2016

3. Spieltag 14. November 2016

Finalrunde

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrugen die Sender Sport1 und Sport1+ die Veranstaltung. Die Sender sind auch in Österreich über Kabel und Sat zu empfangen.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Homepage der PDC zum Grand Slam of Darts
 Siegerliste in der Darts Database (englisch)

2016
Dartwettbewerb in Wolverhampton
Dartveranstaltung 2016